Syrphoidea  (лат., по названию рода Syrphus и семейства Syrphidae) — надсемейство двукрылых насекомых из подотряда короткоусых (Brachycera).

Описание 
Крупноглазые мелкого и среднего размера мухи. Дуговидного шва на голове нет. Syrphoidea включает в себя два семейства, которые сильно различаются по размерам, внешнему виду и образу жизни. Журчалки питаются нектаром или пыльцой растений, а их личинки — хищники, фитофаги. Pipunculidae являются эндопаразитоидами цикадок (Cicadellidae, Cercopidae, Delphacidae, Membracidae, Issidae, Cixiidae, Flatidae).

Распространение: космополиты.

Систематика 
Более 7400 видов. Надсемейство Syrphoidea вместе с Platypezoidea (Platypezidae и Phoridae) объединяют в группу Aschiza.

 Подотряд Cyclorrhapha
 Группа Aschiza
 Надсемейство Syrphoidea
 Семейство Syrphidae — 6000 видов
 Семейство Pipunculidae — 1400 видов

Примечания

Литература 
 Skevington J. H. and Yeates D. K. 2000. Phylogeny of the Syrphoidea (Diptera) inferred from mtDNA sequences and morphology with particular reference to classification of the Pipunculidae (Diptera). Molecular Phylogenetics and Evolution 16: 212—224.

Ссылки 
 http://www.biolib.cz/en/taxon/id549309/